La European Challenge Cup 2003-04 (; ), per motivi di sponsorizzazione nota anche come Parker Pen Cup 2003-04, fu l'8ª edizione della European Challenge Cup, competizione per club di rugby a 15 organizzata da European Rugby Cup come torneo cadetto della Heineken Cup.

 provenienti da 7 federazioni (, , , Italia, ,  e ).
Il , che aveva appena ridotto i propri club provinciali da nove a cinque, non presentò proprie squadre nella competizione.

Si tenne a eliminazione diretta con un turno preliminare per portare le squadre da 28 a 16, e fu vinto, per la seconda volta, dall'inglese , che in finale sconfisse la francese  per 27-26.
Alla vittoria corrispose anche l'automatica qualificazione alla Heineken Cup successiva.

Formula 
La competizione si svolse completamente a eliminazione diretta.
Il primo turno preliminare servì per determinare le sedici squadre da qualificare agli ottavi di finale.
Passarono a tale fase le quattordici vincitrici più le due migliori perdenti (criterio dirimente: punti-partita, 2 per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta e, in caso di parità, differenza punti nel punteggio combinato tra le gare di andata e ritorno); le rimanenti 12 squadre andarono a disputare l'European Shield.

Fino alle semifinali, incluse, il calendario previde gare di andata e ritorno, con passaggio del turno per la squadra con il miglior punteggio combinato tra le due gare.
In caso di parità si sarebbe fatto ricorso al numero di mete marcato dalle squadre in entrambi i confronti.

La finale si tenne in gara unica al Madejski Stadium di Reading, e la squadra vincitrice del torneo si sarebbe qualificata automaticamente alla Heineken Cup 2004-05.

Squadre partecipanti

Torneo a eliminazione

Esito del primo turno 
Su sfondo giallo le squadre ammesse agli ottavi di finale; su sfondo grigio quelle riassegnate all'European Shield 2003-04.

Accoppiamenti a eliminazione

Semifinali

Finale

Note

Voci correlate 
 European Shield 2003-2004